Mérenrê est un nom de l'Égypte antique signifiant « (celui) que Rê a aimé ». Il existe une variante en Méryrê.

Il a parfois suggéré que le grec Μενθεσοῦφις (Menthesouphis) est une interprétation de ce nom mais il s'agit probablement d'une interprétation métathésée du nom nmtj-m-zꜣ.f.

Nom de règne 

Mérenrê est le nom de règne porté par deux souverains de la  :

  ;
 , petit-fils du précédent.

Nom personnel 

 Méryrê, trésorier d', tuteur de Saatoum ;
 Méryrê, grand prêtre d'Aton (), propriétaire de la tombe 4 d'Amarna :
 Méryrê II, surintendant et gardien du harem royal de la reine Néfertiti à Amarna (), propriétaire de la tombe 2 d'Amarna ;
 Méryrê, fils de  et Néfertari,  ;
 Méryrê II, autre fils de ,  de .

Voir aussi 
 Pyramide funéraire du roi  située à Saqqarah, en Égypte.

Notes et références

Bibliographie 
 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité